Die Stute steht für:

 Die Stute (1978), britischer Film von Quentin Masters
 Die Stute (2019), französischer Film von Elsa Duhamel